In 1974/75 werd het 37e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor vijfde keer.

APOEL Nicosia speelde dit seizoen mee in de Griekse Alpha Ethniki 1974/75.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1974/75